Ermida de São Lázaro, localizada Angra do Heroísmo, nos Açores.
 Ermida de São Lázaro, localizada na freguesia de Santa Cruz, concelho da Praia da Vitória, nos Açores.

Ver também 
 

Desambiguação